Mutis se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 José Celestino Mutis
 Sinforoso Mutis